Мельник Володимир Григорович (1972) — старший прапорщик Збройних сил України.
 Мельник Володимир Федорович — полковник запасу. Кавалер ордена Данила Галицького.
 
 Мельник Володимир Петрович (1952) — доктор філософських наук, професор.
 Мельник Володимир Кононович (1921—1970) — письменник, член Спілки письменників України.

Див. також 
 Володимир (Мельник)

Примітки